Modus se lahko nanaša na

 modus v statistiki in teoriji verjetnosti
 modus v glasbi